Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Pattaya Open) van 2014 vond plaats van 27 januari tot en met 2 februari 2014 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Kirilenko was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Sabine Lisicki, won haar openingspartij maar liet voor de tweede ronde verstek gaan wegens een schouderblessure. Ook het tweede reekshoofd, Svetlana Koeznetsova, zag van haar tweederondepartij af, wegens een heupblessure.

Het vierde reekshoofd Jekaterina Makarova uit Rusland, die bij het bereiken van de finale al enkele driesetters achter de kiezen had, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Makarova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Pattaya op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, drieënhalf jaar na haar eerste op het toernooi van Eastbourne.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kimiko Date-Krumm en Casey Dellacqua had de laatste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Date-Krumm speelde samen met Ajla Tomljanović. Zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere finalistes Koedrjavtseva/Rodionova.

Het eerste reekshoofd, het Russische team Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, werd al in hun openingspartij geklopt door het via een wildcard toegelaten team Lertcheewakarn/Zvonarjova.

Het als vierde geplaatste Chinese duo Peng Shuai en Zhang Shuai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova in de match-tiebreak, en na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Peng had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zhang vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Pattaya 2014
Pattaya